Signal Hill kan syfta på:

Geografi

Antigua och Barbuda 

 Signal Hill (berg i Antigua och Barbuda),

Kanada 

 Signal Hill, Newfoundland, kulle,

Sydafrika
 Signal Hill, Kapstaden – en platt ås som är ett kännetecken för Kapstaden

USA 

 Signal Hill, ort, Kalifornien, Los Angeles County, 

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar